Новоясеневская — топоним, связанный с Новоясеневским проспектом Москвы:
* Новоясеневская — конечная станция Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
 Новоясеневская — междугородная автостанция рядом с одноимённой станцией метро.

См. также